Fabiano Alborghetti (1970, Milano) – un fotografo, scrittore, poeta, drammaturgo italiano contemporaneo
 Federico Alborghetti (1825, Mapello – 1887, Bergamo) – un patriota italiano
 Guido Alborghetti (1943, Brescia) – un politico italiano
 Lisa Alborghetti (1993, Brescia) – una calciatrice italiana
 Luiz Carlos Alborghetti (1945, Andradina, San Paolo – 2009, Curitiba) – un commentatore radiofonico, showman, e figura politica italo-brasiliano
 Mario Alborghetti (1928, Milano – aprile 1955, Pau) – pilota automobilistico italiano
 Michela Alborghetti (1965, Roma) – un'attrice e doppiatrice italiana, in attività dal 1992, che ha doppiato soprattutto film per il cinema e serie animate
 Paolo Alborghetti (1987, Bergamo) – un pallavolista italiano
 Pietro Alborghetti (1675, Venezia – 1731, Parigi) – un attore teatrale italiano